Наварре́те ():
 Наваррете — муниципалитет в Риохе

Фамилия 
 Наваррете, Армандо (род. 1980) — мексиканский футболист, вратарь клуба «Сакатепек».
 Наваррете, Мартин Фернандес де (1765—1844) — испанский учёный, директор Гидрографического института.
 Наваррете, Карлос (род. 1959) — колумбийский футбольный тренер.
 Наваррете, Рамон (1822—1897) — испанский писатель и журналист, автор новелл и драматических произведений.
 Наваррете, Хавьер (род. 1956) — испанский композитор.
 Наваррете, Химена (род. 1988) — мексиканская фотомодель и королева красоты.
 Наваррете, Хуан Фернандес де (1526—1579) — глухонемой живописец испанской (толедской) школы, прозванный эль-Мудо (Немой).
 Наваррете Кортес, Урбано (1920—2010) — испанский кардинал.

Примечания